Забабье — топоним.

Населённые пункты 
 Забабье — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Забабье — деревня в Печорском районе Псковской области России.

Железнодорожная станция 
 Забабье — остановочный пункт в Буда-Кошелевском районе Гомельской области Белоруссии, на линии Гомель-Жлобин.